Il doppio maschile del Mutua Madrileña Madrid Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale contro Bob e Mike Bryan 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (semifinale)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (secondo turno)

 Simon Aspelin /  Paul Hanley (secondo turno) 
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale) 
 František Čermák /  Michal Mertiňák (secondo turno) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrileña Madrid Open 2010
ATP World Tour 2010